Deoghar (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Deoghar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Deoghar